Schlombs ist der Familienname folgender Personen:

 Adele Schlombs (* 1956), deutsche Sinologin, Kunsthistorikerin und Museumsdirektorin 
 Wilhelm Schlombs (1920–1993), deutscher Architekt und Kirchenbaumeister